«Новые приключения Эрнеста» — кинофильм.

Сюжет 
Эрнест узнаёт о существовании пушки времён войны Штатов с Великобританией за независимость. В этой пушке спрятаны сокровища британской короны

Другие названия 
 «Эрнест снова в седле»
 «Эрнест снова на коне»
 «Эрнест на коне»
 «Безумная поездка Эрнеста»

Ссылки 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1993 года
Фильмы на английском языке
Фильмы Джона Черри